Мировые рекорды в плавании — наивысшие результаты, показанные спортсменами в плавании в сравнимых и повторяемых условиях, оговорённых правилами.

Правила 
Рекорды ратифицируются Международной федерацией плавания (ФИНА). Рекорды могут быть поставлены на «длинной воде» (бассейн 50 метров) или «короткой воде» (бассейн 25 метров). ФИНА признаёт мировые рекорды в соответствии с утверждённым списком дисциплин для мужчин и для женщин.

 Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м
 На спине: 50 м, 100 м, 200 м
 Брасс: 50 м, 100 м, 200 м
 Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м
 Комплексное плавание: 100 м (только на «короткой воде»), 200 м, 400 м
 Эстафеты: 4×50 м вольным стилем (только на короткой воде), 4×100 м вольным стилем, 4×200 м вольным стилем, 4×50 м комбинированная (только на короткой воде), 4×100 м комбинированная;
 Смешанные эстафеты: 4×50 м вольным стилем (только на короткой воде), 4×50 м комбинированная (только на короткой воде), 4×100 м вольным стилем (только на длинной воде), 4×100 м комбинированная (только на длинной воде).

Процесс ратификации описывается в ФИНА правилом SW12, и требует того, чтобы система электронного хронометража и длина бассейна были сертифицированы. Плавательные костюмы спортсменов должны соответствовать правилам ФИНА. После соревнований спортсмены должны пройти допинг-тест. Рекорды могут быть установлены на промежуточных дистанциях в ходе более длинного вида (например на 800 метрах в ходе 1500 метров) и на первом этапе эстафеты вольным стилем или комбинированной эстафеты (плавание на спине).

50-метровый бассейн

Мужчины 

Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в ФИНА;
Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время, кос — рекорд установлен в плавательном костюме

Женщины 

Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в ФИНА; Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время, кос — рекорд установлен в плавательном костюме.

Смешанные эстафеты 

Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в ФИНА; Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.

25-метровый бассейн

Мужчины 

  
Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в ФИНА; Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.

Женщины 

Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в ФИНА; Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; б — финал Б; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.

Смешанные эстафеты 

Условные обозначения: # — рекорд ожидает ратификации в FINA;
Рекорды в стадиях: к — квалификация; пф — полуфинал; э — 1-й этап эстафеты; эк −1-й этап эстафеты квалификация; b — финал B; † — в ходе более длинного заплыва; зв — заплыв на время.</small>

Примечания

Ссылки 
 Мировые рекорды ФИНА

Спортивные мировые рекорды
Мировые рекорды в плавании